La Grande Mosquée de Touba est le plus important édifice de la ville de Touba au Sénégal la plus grande mosquée du pays aussi et l'une des plus grandes mosquées d'Afrique.

Histoire  
Son édification est décidée en 1926 par le cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Son fils et premier successeur, Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, s'investit avec corps et âme pour la réalisation du projet, malgré un contexte national et international très difficile marqué par la crise économique des années 1930 et la Seconde Guerre mondiale. Malgré l'opposition voilée de l'administration coloniale qui cherchait à contrecarrer le projet en lui imposant les conditions les plus draconiennes, Mouhammadou Moustapha, après avoir obtenu de l'Administration un bail sur 400 hectares, parvint à franchir tous les obstacles dressés devant lui pour poser la première pierre marquant le début effectif des travaux le . Un des obstacles majeur auquel il a été confronté fut la non disponibilité de moyens de transport pour acheminer les matériaux de Diourbel où s'arrêtait le train à Touba sur une distance de 45 km. Face à l'exigence des autorités coloniales de payer tous les ouvriers du chantier qui étaient ses adeptes et qui avaient par ailleurs accepté de faire de leur sueur leur participation au projet, Moustapha fixa alors avec les colons la paie journalière de chaque travailleur du chantier mais à son grand étonnement les ouvriers passaient à la caisse pour percevoir et reversaient immédiatement la paie comme contribution. Il entreprit alors de construire les rails sur toute cette distance. À sa disparition en 1945, les travaux furent repris par son successeur Mouhammadou Falilou M'Backé, deuxième fils de Ahmadou Bamba. La mosquée fut inaugurée le vendredi  par Mouhammadou Falilou M'Backé.

Architecture 
La mosquée est pourvue de quatre minarets de 66 mètres de haut placés aux angles du bâtiment, d'un cinquième de 86,80 mètres et est surmontée de  grandes coupoles. En 2013, le califa serigne Sidy Moukhtar Mbacke a ajouté deux minarets. Ces minarets peuvent être aperçus jusqu'à 10 km de Touba, le plus haut des minarets est appelé Lamp Fall en hommage au cheikh Ibrahima Fall. La mosquée a six grandes portes : l'entrée principale est à l'est, une porte à l'ouest et deux sur chaque côté latéral. Dans la mosquée, on accède au mausolée d'Ahmadou Bamba, édifié à l'angle nord-est du bâtiment, près de la salle des prières. Le tombeau d'une superficie d'environ . Le Coran est lu dans la mosquée 33 fois chaque jour.

Voir aussi

Articles connexes 
 Magal de Touba
 Grande Mosquée de Dakar
 Religion au Sénégal

Bibliographie 
 B. Gérard, La mosquée de Touba. Expression du mouridisme, 1955, 52 p. (Mémoire de l'École nationale de la France d'Outre-Mer, n° 18)
 « La grande mosquée de Touba », Africa (Dakar), n° 29, novembre-, p. 42-51
 Abdou Seye, Des hommes autour du Serviteur de l'Envoyé - Aperçu biographique de disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, Édition 1438 h / 2017.

Touba
Région de Diourbel
Monument ou site historique dans la région de Diourbel
Touba